Драгоица може да се отнася за:
 Драгоица – историческо село в България, закрито през 2007 г.;
 Драгоица – рид в Предбалкана;
 Драгоица – защитена местност в България.